Пью ( или Pugh) — английская фамилия. Известные носители:
 Пью, Алессандро (род. 1996) — итальянский футболист.
 Пью, Альф (1869—1942) — валлийский футболист.
 Пью, Вирджиния Винет (более известна как Тэмми Уайнетт; 1942—1998) — американская исполнительца кантри.
 Пью, Данкан (1974—2023) — австралийский бобслеист.
 Пью, Джеймин (1984—2023) — американский рестлер, более известный как Джей Бриско.
 
 Пью, Джим (род. 1969) — американский теннисист.
 Пью, Дэнни (род. 1982) — английский футболист.
 Пью, Марк (род. 1987) — английский футболист.
 Пью, Роберт (род. 1950) — валлийский актёр кино и телевидения.
 Пью, Флоренс (род. 1996) — британская актриса.
 Пью, Чарльз (род. 1940) — американский математик.

Литературные персонажи
 Слепой Пью — персонаж книги Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ».

Другие значения 
 Пью — историческое царство на севере современной Мьянмы.
 Пью — язык царства Пью.
 Пью (Pyu) — один из папуасских языков на севере острова Новая Гвинея.